Les diamants sont éternels (), roman d'espionnage de Ian Fleming publié en 1956 mettant en scène James Bond ;
 Les diamants sont éternels (), film de Guy Hamilton sorti en 1971 avec Sean Connery en James Bond, basé sur le roman ;
  (), bande originale du film composée par John Barry.